

Muziek 
 Palais Schaumburg (band), een Duitse band

Gebouwen 
 Palais Schaumburg (paleis), het Duitse regeringspaleis in Bonn